Le Premier Noël de bébé Schtroumpf est la vingt-huitième histoire de la série Les Schtroumpfs de Peyo. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou, sous forme de mini-album.

Liens externes  
 

Histoire des Schtroumpfs
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1985